Murviel est un nom de lieu de l'Hérault, en France, porté par deux communes :
 Murviel-lès-Béziers,
 Murviel-lès-Montpellier.